Clara hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Clara (nombre), nombre propio femenino.

Divisiones administrativas 
 Clara (Irlanda), villa en el condado de Offaly, Irlanda;
 Clara (Uruguay), localidad del departamento de Tacuarembó;
 Clara-Villerach, comuna francesa en Pirineos Orientales;
 Villa Clara (Argentina), localidad del departamento Villaguay, provincia de Entre Ríos;

Películas 
 Clara (1991), estadounidense de 1991, de Burt Brinckerhoff.
 Clara (1998), cortometraje español de Lorenzo Castañer;
 Clara (1999), película española para televisión, de Antonio Cuadri.
 Clara (2002), de Juana Caballero.
 Clara (2007), de Helma Sanders-Brahms.

Además
 Clara de huevo, parte hecha básicamente de ovoalbúmina.
 Clara (cerveza), cerveza mezclada con gaseosa o refresco de limón.
 Clara... de noche, tira cómica publicada en la revista El Jueves.